Jaap de Groot (bestuurder), een Nederlandse oud-wethouder en voormalig voorzitter van PEC Zwolle
 Jaap de Groot (industrieel), een Nederlandse ondernemer er oprichter van het Marshall museum, later ondergebracht bij Oorlogsmuseum Overloon
 Jaap de Groot (journalist), een Nederlandse (sport) journalist
 Jaap de Groot (radiopresentator), een Nederlandse voormalige radiopresentator bij de NCRV en muzikant (Mike Rondell, ZZ en de Maskers)